Ана Мария Машаду (, р. 24 декабря 1941) — бразильская детская писательница.

Биография 
Родилась в Рио-де-Жанейро, была старшим ребёнком в семье, где было девять детей. Начала карьеру как художница, после чего занялась изучением языков в США, Франции и Италии, защитила диссертацию по творчеству Р. Барта, получив степень PhD в EPHE в Париже. После этого Ана Машаду была журналистом, работала на Би-би-си в Лондоне и для журнала «Elle» в Париже, приглашенным профессором в Калифорнийском университете в Беркли. В 1979 году она открыла первый магазин детской литературы в Бразилии — «Malasartes».

Литературным творчеством Ана Мария Машаду занялась с 1969 года. Как и у многих других бразильских детских писателей этого поколения, её произведения несут на себе отпечаток стиля М. Лобату. Для её стиля характерно сочетание магического реализма с социальной сатирой и элементами фантастики. Среди её произведений — короткие рассказы, книжки-картинки, романы для подростков, пьесы, поэзия, былины, буквари и научно-популярная литература. Ана Машаду также занималась переводами на португальский язык классических произведения детской литературы: «Алисы в стране чудес» Л. Кэролла и «Питера Пэна» Дж. Барри.

Жизнь в условиях военной диктатуры оставила свой отпечаток в творчестве Аны Машаду. Например, герой книги «Глаза на перьях» («De olho nas penas») — мальчик Мигел — в свои восемь лет уже сменил пять стран из-за политических преследований. В своих мечтах и в воображаемом мире Мигел неожиданно встречает своих предков, реальных и мифических, и становится свидетелем жестокого уничтожения коренного населения Южной Америки европейскими колонизаторами.

Ана Мария Машаду написала более ста книг для детей и взрослых, которые переведены в 17 странах и удостоены многих национальных и международных наград. В 2000 году она удостоена премии Х. К. Андерсена. В 2016 году в России в издательстве «Эдиториаль-Тандем» были изданы три книги А. М. Машаду («История наоборот», «Требуется Волк», «Прабабушка Беатрис и прабабушка Изабель»).

Живёт с семьей в Рио-де-Жанейро. В 2012—2013 годах была президентом Бразильской академии литературы.

Библиография

Произведения для детей 
 Uma Vontade Louca
 Amigo É Comigo
 Isso Ninguém Me Tira
 Bento que Bento é o Frade
 Bisa Bia, Bisa Bel (Novela), 1981
 De olho nas penas
 Raul da ferrugem azul
 Do outro mundo
 O canto da praça
 Bem do seu tamanho
 Tudo ao mesmo tempo agora
 O Que É?
 dandinha danda
 Abrindo Caminho
 Alguns Medos e Seus Segredos
 Era Uma Vez Três
 O Gato do Mato e o Cachorro do Morro
 A Jararaca, a Perereca e a Tiririca
 Menina Bonita do Laço de Fita
 O mistério da ilha
 Amigos Secretos
 De carta em carta
 Quem manda na minha boca sou eu!!
 O domador de monstros

Произведения для взрослых 
 Alice e Ulisses, (romance), 1984
 Aos Quatro Ventos, (romance), 1993
 A Audácia dessa Mulher, (romance), 1999
 Canteiros de Saturno, (romance), 1991
 Como e Por Que Ler os Clássicos Universais desde Cedo, (livro teórico), 2002
 Contra Corrente, (coletanea de artigos), 1999
 Democracia, (coletanea de artigos), 1983
 Esta Força Estranha, (biografia), 1998
 O Mar Nunca Transborda, (romance), 1995
 Para Sempre, (romance), 2001
 Recado do Nome, (tese de doutorado), 1976
 Texturas - sobre Leituras e Escritos, (coletanea de artigos), 2001
 Tropical Sol da Liberdade, (romance), 1988

Примечания

Ссылки 

 Анна Мария Машаду на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Детские писатели Бразилии
Члены Бразильской академии литературы
Магический реализм в литературе
Президенты Бразильской академии литературы